Войо Станич (; род. , ) — черногорский  и . Член Черногорской академии наук и искусств.

Биография 
Выпускник Академии скульптуры в Белграде, продолжил обучение в Швеции, где к нему пришла его первая слава. После чего Станич переехал и поселился в Херцег-Нови.

Творчество 
Создал ряд скульптур. Со временем обратился к живописи, что позволяет ему лучше выразить его духовное кредо — миролюбие, интерес к людям.

Войо Станич — один из самых видных современных художников Черногории. Примитивист. Сюрреалист.

Член Черногорской академии наук и искусств.

Специалисты сравнивают Станича в живописи, с Кустурицей в кино и Бреговичем в музыке.

Его картины — это маленькие драматические истории из повседневной жизни, возвращающие к жизни дух эпохи итальянского Ренессанса с его плоскостями и сложными геометрическими перспективами, представляющие человеческие слабости и в то же время, демонстрирующие их понимание. Люди на полотнах Станича функционируют целостным ансамблем, как шахматные фигуры, и любой объект, им изображенный, и часть этого объекта играет роль в целом спектакле.

Провел несколько персональных выставок. Участник Венецианского биеннале в 1997 году.

Большинство его картин находится сегодня в галереях Черногории, а также в постоянной экспозиции в художественном музее в Цетинье.

Примечания

Ссылки 
 Vojo Stanić

Сюрреалисты
Художники-примитивисты
Академики Черногорской академии наук и искусств